Gesundbrunnen ist der Name folgender Orte und Einrichtungen:

 Der Friedrichs-Gesundbrunnen, zeitweise Luisenbad (Berlin), Namensgeber für den Ortsteil.
 Berlin-Gesundbrunnen, ein Ortsteil im Bezirk Mitte in Berlin und dort:
 Bahnhof Berlin Gesundbrunnen
 Stadion am Gesundbrunnen (1974 abgerissen), ehemalige Heimstätte des Fußballvereins Hertha BSC
 Gesundbrunnen (Augsburg), eine ehemalige Quelle am Rande der Altstadt
 Gesundbrunnen (Bautzen), ein Ortsteil der sächsischen Stadt Bautzen
 Gesundbrunnen (Buckautal), ein Quellsumpf in Buckautal in Brandenburg
 Gesundbrunnen (Buckenhof), eine gefasste Quelle bei Buckenhof im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Bayern
 Gesundbrunnen (Duttweiler), Naturquelle in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Gesundbrunnen (Dübener Heide), eine Natrium- und nitritarme Eisenquelle im Wald der Dübener Heide nahe der Kurstadt Bad Düben
 Gesundbrunnen (Halle), ein Stadtteil von Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt
 Gesundbrunnen (Quelle in Halle), eine Quelle mit historischem Brunnenhaus in Halle (Saale)
 Gesundbrunnen (Hofgeismar), ein Stadtteil von Hofgeismar
 Diesdorfer Gesundbrunnen, eine Quelle im heute zu Magdeburg gehörenden Dorf Diesdorf
 Freibad Gesundbrunnen (Heilbronn), ein städtisches Freibad in Heilbronn
 Der Gesundbrunnen in Northeim, siehe Northeim#Gesundbrunnen
 Das SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn, siehe Heilbronn#Behörden, Gerichte und Einrichtungen
 Gesundbrunnen (Sagard), Kur- und Badeanstalt auf Rügen